:
 Песчанка (Arenaria) — род растений семейства Гвоздичные
 Камнешарки (Arenaria) — род птиц из семейства бекасовых